Mac Allister ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Mac Allister (* 1998), argentinischer Fußballspieler
 Carlos Mac Allister (* 1968), argentinischer Fußballspieler
 Francis Mac Allister (* 1995), argentinischer Fußballspieler
 Kevin Mac Allister (* 1997), argentinischer Fußballspieler
 Patricio Mac Allister (* 1966), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 McAllister